Вымирание — явление в биологии и экологии, заключающееся в исчезновении (смерти) всех представителей определённого биологического вида или таксона. Вымирание может иметь естественные или антропогенные причины. При особо частых случаях вымирания биологических видов за короткий промежуток времени обычно говорят о массовом вымирании.

Крупнейшие вымирания в истории Земли 

 2,45 млрд лет — кислородная катастрофа — исчезли почти все анаэробы;
 440 млн лет назад — ордовикско-силурийское вымирание — исчезло более 60 % видов морских беспозвоночных;
 364 млн лет назад — девонское вымирание — численность видов морских организмов сократилась на 50 %;
 251,4 млн лет назад — «великое» пермское вымирание, самое массовое вымирание из всех, приведшее к исчезновению более 95 % видов всех живых существ;
 199,6 млн лет назад — триасовое вымирание — в результате которого вымерла, по меньшей мере, половина известных сейчас видов, живших на Земле в то время;
 66 млн лет назад — мел-палеогеновое вымирание — массовое вымирание, уничтожившее шестую часть всех видов, в том числе и нептичьих динозавров.
 33,9 млн лет назад — эоцен-олигоценовое вымирание — уступает в масштабах предыдущим 5 массовым вымираниям, значительно изменился состав морской и наземной флоры и фауны
 130 тыс. лет назад — настоящее время: позднеплейстоцен — голоценовое вымирание — массовое вымирание, вызванное в значительной степени человеческой деятельностью, наиболее пострадала мегафауна.

Причины вымирания 
Вымирания происходят либо из-за резкого изменения среды обитания, либо из-за конкуренции с другими видами или хищниками.

Причины вымирания:
 катастрофы (падение астероидов, метеоритов, извержение вулканов);
 изменения окружающей среды;
 человеческий фактор.

 хищники;
 конкуренция с другими видами животных на одном и том же жизненном пространстве;
 эпизоотии, нападения паразитов;

 ограниченный ареал (например, для островных видов, может приводить к снижению генетического разнообразия из-за инбридинга)

См. также 

 Вымирание динозавров
 Вымирание людей
 Глобальные катастрофы
 Земля-снежок
 Кислородная катастрофа
 Эффект бутылочного горлышка
 Рефугиум

Примечания 

Эволюция групп организмов
Эволюционная биология